Killerwal steht für
Schwertwal
Filmtitel:
 Orca, der Killerwal, US-Tierhorrorfilm von Michael Anderson (1977)
 Der Killerwal

Siehe auch:
 Killer Whale Rocks